Acrobat peut désigner :
 Acrobat, chanson de U2 de l'album Achtung Baby
 Acrobat, logiciel de manipulation de fichiers PDF
 Acrobat, une opération britannique de Cyrénaïque en Tripolitaine selon Liste des opérations lors de la Seconde Guerre mondiale